Mária-oszlop (Gödöllő) 
Mária-oszlop (Hainburg an der Donau) 
Mária-oszlop (Kaposvár) 
Mária-oszlop, barokk fogadalmi szobor Kolozsvárott
Mária-oszlop (Prága) 
Mária-oszlop (Sopron) 
Mária-oszlop (Szolnok) 
Mária-oszlop, a katolikus templomépítészet egy eleme